Pruner ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Gruber-Pruner (* 1975), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Franz Ignaz Pruner (auch: Prun(n)er-Bey; 1808–1882), deutscher Mediziner, Augenarzt und Anthropologe
 Johann Adam Pruner (1672–1734), österreichischer Händler, Stadtrichter und Bürgermeister von Linz
 Johann Evangelist von Pruner (1827–1907), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Johann Michael Prunner (1669–1739), österreichischer Architekt und Barockbaumeister
 Karl Pruner, kanadischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronsprecher

Siehe auch:
 Prunerstift, Stiftung für Arme und Waisen in Linz
 Bruner